Mahara peut faire référence à :
 Mahara (logiciel), un système de ePortfolio open source
 Mahara, une ville du Sri Lanka